

Содержание 
В начале суры Аллах клянётся, что человек слишком неблагодарен своему Господу за милость, которую он ему оказал, и в будущей жизни он сам будет свидетельствовать против себя в том, что он совершил. Далее говорится, что человек из-за сильной любви к богатству скупится расходовать его и стремится к его накоплению. В конце суры Аллах напомнил людям о воскрешении, обращая их внимание на расплату и воздаяние.